Granger ist der Familienname folgender Personen:

 Amos P. Granger (1789–1866), US-amerikanischer Politiker
 Ann Granger (* 1939), britische Schriftstellerin
 Belinda Granger (* 1970), australische Triathletin
 Bertram C. Granger (1892–1967), US-amerikanischer Künstler, Artdirector und Szenenbildner
 Bradley F. Granger (1825–1882), US-amerikanischer Politiker
 Charles Granger (1912–1995), kanadischer Journalist und Politiker (Liberale Partei)
 Clive W. J. Granger (1934–2009), britischer Wirtschaftswissenschaftler
 Cressida Granger (* 1963), britische Unternehmerin
 Daniel L. D. Granger (1852–1909), US-amerikanischer Politiker
 Danny Granger (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler

 Édouard Rosset-Granger (1853–1934), französischer Maler
 Ethel Granger (1905–1982), bnritische Körpermodifiziererin
 Farley Granger (1925–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 Francis Granger (1792–1868), US-amerikanischer Politiker
 Gideon Granger (1767–1822), US-amerikanischer Politiker
 Gordon Granger (1821–1876), US-amerikanischer Generalmajor
 Hervé Granger-Veyron (* 1958), französischer Fechter
 Jayson Granger (* 1989), uruguayischer Basketballspieler
 Justin Granger (* 1971), australischer Triathlet
 Kate Granger (1981–2016), britische Ärztin und Wohltätigkeitsaktivistin
 Kay Granger (* 1943), US-amerikanischer Politiker
 Michel Granger (* 1946), französischer Künstler
 Miles T. Granger (1817–1895), US-amerikanischer Politiker
 Stewart Granger (1913–1993), britischer Schauspieler
 Stewart Granger (Basketballspieler) (* 1961), kanadischer Basketballspieler 

Granger ist der Familienname folgender fiktiven Person:
 Hermine Granger, Romanfigur, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane #Hermine Granger

Granger ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Granger (Indiana), im St. Joseph County
 Granger (Iowa), im Dallas und im Polk County
 Granger (Minnesota), im Fillmore County
 Granger (Missouri), im Scotland County
 Granger (New York), im Allegany County
 Granger (Texas), im Williamson County
 Granger (Washington), im Yakima County
 Granger (Wyoming), im Sweetwater County
 Granger Township, im Medina County, Ohio